Лас Пулгас има више значења:

 Лас Пулгас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Пулгас (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пулгас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пулгас, Рапочичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пулгас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пулгас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пулгас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пулгас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пулгас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пулгас (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Пулгас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пулгас, Лос Сируелос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику